Стоян Никифоров може да се отнася за:

 Стоян Никифоров (1867 – 1935) – български юрист;
 Стоян Никифоров (1888 – 1945) – български политик.